pgu – codice ISO 639-3 della lingua pagu
 PGU – acronimo dell'Università statale del Priamur'e "Šolom-Alejchem"